Pietrzykowski ist der Familienname folgender Personen:

 Tadeusz Pietrzykowski (1917–1991), polnischer Boxer und Überlebender des Holocaust
 Zbigniew Pietrzykowski (1934–2014), polnischer Boxer und Politiker, Mitglied des Sejm